

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Haviland – città della Contea di Kiowa, Kansas
 Haviland – census-designated place della Contea di Dutchess, New York
 Haviland – villaggio della Contea di Paulding, Ohio

Altro 
 Haviland & Co. – produttori di porcellane di Limoges